Melanophora är ett släkte av tvåvingar. Melanophora ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggeflugor
Melanophora